Verdaguer est un nom de famille catalan, porté notamment par :
 Carles Verdaguer Pujantell (né en 1965), élu andorran
 Dionisio Baixeras Verdaguer (1862 - 1943), artiste peintre.
 Galdric Verdaguer (1842-1872), militaire français, protagoniste de la Commune de Paris.
 Jacint Verdaguer (1845 - 1902), poète espagnol d'expression catalane, une des figures majeures de la Renaixença.
 Jean-Paul Verdaguer, dirigeant français de rugby à XIII.
 Pere Verdaguer i Juanola (né en 1929), auteur d'expression catalane.
 David Verdaguer (né en 1983), acteur catalan.

Voir aussi 
 Pic de Verdaguer, un sommet des Pyrénées.
 Verdaguer, une station de métro du Métro de Barcelone